3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Kniewo – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca;
 Jezioro Kniewo – jezioro na Pojezierzu Ełckim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk;
 Jezioro Kniewo – jezioro na Pojezierzu Szczecineckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo;

Bibliografia